Арка́ри () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Аркари, Антонио (род. 1953) — итальянский прелат и ватиканский дипломат.
 Аркари, Бруно (род. 1942) — итальянский боксёр.
  (род. 1978) — итальянский футболист.
 Аркари, Пьетро (1909—1988)— итальянский футболист.